Серия A 1994/1995 — 63-й сезон чемпионата Италии по футболу. Начался 4 сентября 1994 года, завершился — 4 июня 1995 года. Чемпионом стал «Ювентус».

Турнирная таблица 

|}

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Серии А
 Результаты матчей
 Статистика сезона

1994/1995
Футбол в Италии в 1994 году
Футбол в Италии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995